10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1944–1946)
 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1967–2000)